Corby – miasto w Anglii, w hrabstwie Northamptonshire
 Corby – dystrykt w Anglii, w hrabstwie Northamptonshire
 Corby Glen – miejscowość w Anglia, w hrabstwie Lincolnshire
 Ellen Corby
 Great Corby – miejscowość w Anglia, w hrabstwie Kumbria
 Little Corby – miejscowość w Anglia, w hrabstwie Kumbria
 Matt Corby
 Rudolf Corby
 Samsung Corby
 Samsung S3650 Corby
 Samsung GT-B5310 Corby PRO
 Schapelle Corby